ДОПР — многозначная аббревиатура:
 Допр — Дом принудительных работ (смотреть статью Общие места заключения)
 ДОПР — департамент общественно-политической работы.
"Случилось мне сидеть в тамошнем [в г. Черноморске] допре...", — говорил Шура Балаганов Остапу Бендеру, сидя за столиком в пивной и начиная свой рассказ о подпольном миллионере А. Корейко ("Золотой телёнок", И. Ильф и Е. Петров)